De scheepsjongens van Bontekoe (boek), Nederlands boek van Johan Fabricius uit 1924
De scheepsjongens van Bontekoe (film), Nederlandse film uit 2007
De scheepsjongens van Bontekoe (strip), stripverhaal (eerst feuilleton, later boek)
De scheepsjongens van Bontekoe (Hoorn), een beeldengroep op de kademuur in Hoorn, in de Nederlandse provincie Noord-Holland
musical, zie Lijst van winnaars van de John Kraaijkamp Musical Award, 2004